Аалы Токомбаев () — советский киргизский писатель и поэт. Народный поэт Киргизии (1945), академик Академии наук Киргизской ССР (1954), Герой Социалистического Труда (1974). Один из зачинателей киргизской литературы. На родине его называют «киргизский Пушкин» и «Ала Тоо» — по имени самой большой горной вершины Киргизии.

Биография 
Родился в селе Чон-Кайынды (ныне  Чуйской области, Кыргызстан). Как он сам писал в автобиографии, родился «В тот год, когда белый царь воевал далеко на востоке. Выходит, следовательно, что я родился во время русско-японской войны — в 1904 году. Но месяц и день моего рождения не были известны никому».

В ходе восстания 1916 года его семья бежала в Китай, а в 1917 году на обратном пути погибла, в результате чего Аалы остался сиротой. В 1922 году он был принят в Ташкентскую школу-интернат.

Как отмечал в автобиографии: «До 1924 года у киргизов не было не только своих печатных изданий, но даже национального алфавита. В знаменательный день в истории киргизского народа — 7 ноября 1924 года — вышел первый номер первой национальной газеты „Эркин-Тоо“, на страницах которой было напечатано моё стихотворение „День рождения Октября“. С этого дня начинается киргизская письменная литература. И этот день я выбрал днём моего рождения».

В 1927 году окончил Средне-азиатский государственный университет. В том же году стал работать в газете «Кызыл Кыргызстан». В 1930—1931 годах он был редактором киргизского сектора Центриздата (Москва), а в 1931 стал главным редактором Государственного издательства Киргизской АССР. Далее он продолжал работать на разных должностях в различных периодических изданиях республики, а в 1934—1949 годах (с перерывами) возглавлял Союз писателей Киргизии.

В 1938 году был арестован по подозрению в причастности к Социалистической туранской партии. Также обвинялся в апологии «националистического» эпоса «Манас» и «реакционного» творчества акына Клыч Молдо. Также в вину был поставлен «националистический» роман в стихах «Кровавые годы», посвящённый Среднеазиатскому восстанию 1916 года. Виновным себя не признал. В 1939 году освобождён и вернулся к активной работе.

В 1947 подвергался партийной критике в связи с постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград».

В 1963—1980 годах был депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Скончался 19 июня 1988 года, похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Творчество 
Согласно его автобиографии: «Стихи я начал писать, как только научился грамоте. Никто не давал мне наставлений и советов как писать. Я даже никогда не думал стать писателем. Просто писал потому что не мог не писать».

Впервые стихотворение Токомбаева было опубликовано в первом номере первой киргизской газеты «Эркин-Тоо» в 1924 году. В 1927 году в Ташкенте вышел его первый поэтический сборник «Ленин тууралуу» (О Ленине).

Известный переводчик С. И. Липкин писал о первых шагах молодого поэта: «В одно и то же время легко и трудно писать на языке, настолько свежем, что любая фраза поэта становится образом, любой эпитет — новым понятием. Аалы Токомбаев идет по трудному пути. Это путь преодоления условной поэтики, путь к реализму».

В 1930-е годы также вышли его сборники «Эмгек гүлү» (Цветы труда), «Атака», «Абалкы ырлар» (Первые стихи) и др.

В 1967 году за роман в стихах «Таң алдында» (Перед зарёй) Токомбаев получил государственную премию Киргизской ССР им. Токтогула. В 1970-е годы вышли его книги «Восход солнца», «Ашырбай», «Моя республика», «Мир моей жизни» и др. Дал путёвку в литературу многим киргизским писателям, в том числе Чингизу Айтматову. В последние годы жизни снова подвергся травле в республиканских СМИ, на это раз как национальный нигилист, «сверхинтернационалист».

Аалы Токомбаев перевёл на киргизский язык ряд произведений русской и мировой литературы, в том числе А. С. Пушкина, И. В. Гёте, Ф. Шиллера, М. Ю. Лермонтова, Я. Купалы В. В. Маяковского, С. Я. Маршака, Низами, Абая, Джамбула и др.

В литературе 

 В повести «Чолпонбай» советского писателя Фёдора Самохина, был размещён отрывок стихотворения Токомбаева, в качестве эпиграфа в начале книги.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (27.09.1974)
 2 ордена Ленина (28.02.1946; 27.09.1974)
 орден Октябрьской Революции (06.11.1984)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (14.04.1955; 01.11.1958; 11.01.1964)
 орден «Знак Почёта» (31.01.1951)
 медали.
 Народный поэт Киргизии (1945)
 Государственная премии Киргизской ССР им. Токтогула Сатылганова.

Библиография 
Выборочно:
 Земляк Манаса: стихи. — пер. с кирг. А. Адалис, Я. Апушкина, В. Винникова, Н. Манухиной и Г. Шенгели. — Фрунзе: Киргизгосиздат, 1943. — 60 с.
 Повести и рассказы; [Ил. Л. Ильина, А. Михалев]. — Фрунзе: Киргизгосиздат, 1946. — 138 с., 1 л. портр.: ил.; [типолит. № 1].
 Перед зарей: Поэма. — Авториз. пер. с кирг. В. Цыбина. — : Советский писатель, 1966. — 127 с.: ил.
 Мы были солдатами; [Время летит]: Повести. — Авториз. пер. с кирг. С. Шевелева; [Ил.: В. Грызлов]. — : Молодая гвардия, 1974. — 318 с.: ил.
 Моя республика: Поэма. — [Пер. Л. Дядюченко. — 2-е изд. — Фрунзе: Кыргызстан, 1979. — 46 с.: ил.
 Сирота и волшебник: Сказка [в стихах. Для мл. школ. возраста]; [Пер. с кирг. С. Токомбаевой]. — Фрунзе: Мектеп, 1982. — 28 с.: цв. ил.
 Мастер: Стихи. Авториз. пер. с кирг. / [Худож. В. Юрлов]. — : Советский писатель, 1982. — 159 с.: ил.; портр. на обложке; 19 000 экз.
 Охотник Акай: Рассказы. [Для мл. шк. возраста]; Худож. А. Турумбеков. — 2-е изд. — Фрунзе: Мектеп, 1984. — 35 с.: цв. ил.

Избранное и собрание сочинений
 Избранное: Стихи: Авториз. пер. с кирг. — : Сов. писатель, 1952. — 151 с.
 Избранное: Стихи: Авториз. пер. с кирг. — : Гослитиздат, 1955. — 155 с., портр.
 Избранные стихи, поэмы: Пер. с кирг. — : Гослитиздат, 1958. — 407 с., портр.
 Стихотворения: Пер. с кирг. — : Худож. лит., 1974. — 174 с., портр.; (Б-ка советской поэзии / Ред. коллегия: И. Л. Гринберг и др.)
 Избранное: стихотворения, поэмы, повесть: пер. с кирг. / [вступ. ст. Т. Аскарова]. — : Художественная литература, 1984. — 447 с., ил.
 Собрание сочинений в 2-х томах; [Редкол.: О. Султанов (гл. ред.) и др.]. — Фрунзе: Кыргызстан, 1988.
 Т. 1. — Фрунзе: Кыргызстан. — 344 с.: ил.; ISBN 5-655-00149-7
 Т. 2. — Фрунзе: Кыргызстан. — 332 с.: ил.; ISBN 5-655-00150-0

Примечания

Литература 
 
 Артыкбаев К. Токомбаев Аалы // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 7: «Советская Украина» — Флиаки. — 1972. — Стб. 531—532.
 
 Хвала и Благодарность. Публикация новых стихов к 75-летию поэта // Огонек. — 1979. — № 52. — С. 25 (пер. с кирг. Владимир Шленский).

Ссылки 
 

Выпускники Национального университета Узбекистана
Киргизские писатели
Члены КПСС
Народные поэты Киргизии
Академики АН Киргизской ССР
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва
Похороненные на Ала-Арчинском кладбище